Hans Petersen henviser til blandt andre:

 Hans von Petersen (1850–1914) – tysk maler
 Hans Christian Petersen (1793–1862) – norsk politiker
 Hans Gyde Petersen (1863–1943) – dansk billedhugger
 Hans Schmidt Petersen (født 1962) – dansk-tysk forfatter
 Hans W. Petersen (1897–1974) – dansk skuespiller